Багратіон Петро Іванович (груз. პეტრე ბაგრატიონი; 1765 — 12 (24) вересня 1812), російський генерал.
 Операція «Багратіон» або Білоруська операція (1944) — одна з найбільших стратегічних наступальних операцій радянських військ в роки Другої світової війни.
 3127 Багратіон (3127 Bagration) — астероїд головного поясу.
 Багратіон (фільм) (груз. ბაგრატიონი} — радянський двосерійнийісторико-біографічний фільм 1985 року.
 Міст Багратіон, Міст «Багратіон» — торгово-пішохідний міст.
 Багратіон Катерина Павлівна, Княгиня Катерина Павлівна Багратіон, уроджена графиня Скавронська (нар. 7 грудня 1783, Неаполь, Неаполітанське королівство — пом. 21 травня (2 червня) 1857, Венеція, Австрійська імперія) — дружина полководця Петра Багратіона

Див. також 
 Багратіоні (значення)